Burgwinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Burgwinkel (* 1981), deutscher Jazzmusiker
 Josef Burgwinkel (1895–1966), deutscher Sänger (Bariton) und Schauspieler

Burgwinkel ist der Name folgender Ortschaften:

 Burgwinkel (Odenthal), eine Wüstung in Odenthal, Nordrhein-Westfalen